Милутин Осмайич (; родился 25 июля 1999 года, Никшич, Черногория, СРЮ) — черногорский футболист, нападающий испанского футбольного клуба «Кадис», выступающий на правах аренды за «Визелу».

Клубная карьера 
Милутин Осмайич является воспитанником «Сутьески». За клуб дебютировал в матче против «Младоста». Свой первый гол забил в ворота «Рудара». Дважды становился чемпионом Черногории. Всего за клуб сыграл 87 матчей, где забил два мяча.

10 июля 2021 года перешёл в «Кадис». За клуб дебютировал в матче против «Леванте». 17 и 24 октября сыграл две игры за дубль.

31 января 2022 года перешёл в аренду в «Бандырмаспор». За клуб дебютировал в матче против футбольного клуба «Умраниеспор». Свой первый гол забил в ворота «Алтынорду». В матче против «Балыкесирспор» оформил хет-трик. Всего за «Бандырмаспор» сыграл 14 матчей, где забил 7 мячей.

10 августа был отдан в аренду в «Визелу». За клуб дебютировал в матче против «Порту». Свой первый гол забил в ворота «Бенфики». В матче против «Маритиму» оформил дубль за 2 минуты.

Карьера в сборной 
В 2018 году сыграл две игры с финнами. За молодёжку сыграл 6 матчей, где забил 3 мяча. За Черногорию дебютировал в матче против Казахстана. Свой первый гол забил в ворота Греции.

Достижения 
 Чемпион Черногории по футболу: 2017/18, 2018/19

Примечания 

Футболисты Черногории
Игроки ФК «Сутьеска»
Игроки сборной Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Кадис B»
Игроки ФК «Бандырмаспор»
Игроки ФК «Визела»